Аренсана-де-Арриба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Риоха в составе автономного сообщества Риоха (Логроньо). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Нахера. Занимает площадь 5,92 км². Население — 36 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 27 км.

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Риохи